Плей-офф Чемпионата России по хоккею с мячом 2014/15 проводился с 28 февраля по 21 марта 2015 года. Пары участников были определены по итогам регулярного чемпионата 2014/15.

Регламент 
К соревнованиям плей-офф допускаются команды, занявшие 1—8 места, которые по системе плей-офф начиная с 1/4 финала определяют призёров чемпионата.

Игры 1/4 финала состоят из трёх матчей (до двух побед), первая на поле команды занявшей место ниже соперника на первом этапе, вторая и третья (если понадобиться) на поле команды занявшей место выше. Игры 1/4 финала проводятся 28 февраля и 3 марта (дополнительная игра — 4 марта).

Игры 1/2 финала проводятся до трёх побед. Первые две игры команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на своём поле, а третью и, в случае необходимости, четвёртую, на поле соперника. Если в серии обе команды одержат по две победы, то назначается пятая игра на поле команды, которая заняла более высокое место на первом этапе. Игры проводятся 7—8, 11—12 и 14 марта.

Чемпион России определяется в результате проведения одной финальной игры. Финальная игра пройдёт 21 марта 2015 года в Хабаровске.

Плей-офф 

 

Выделены команды, победившие в парах, при этом указан общий счет по результатам серии матчей (за исключением финала).

Победители в парах определяются:

1. по большему количеству набранных очков;

2. По лучшей разности забитых и пропущенных мячей;

3. По большему количеству мячей забитых на чужом поле.

В случае равенства этих показателей по окончании второй игры назначается дополнительное время (2х10 мин.) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное время победитель не выявится, то он определяется с помощью пробития 12-метровых ударов (в соответствии с Положением о пробитии послематчевых 12-метровых ударов).

1/4 финала

Кузбасс — Енисей

Зоркий — СКА-Нефтяник

Родина — Байкал-Энергия

Водник — Динамо-Москва

Полуфиналы

Енисей — СКА-Нефтяник

Динамо-Москва — Байкал-Энергия

Финал

См. также 

 Кубок России по хоккею с мячом

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея с мячом России

Чемпионат России по хоккею с мячом 2014/2015